Tobia e l'angelo - romanzo di Susanna Tamaro
 Tobia e l'angelo - episodio del libro di Tobia
 Tobia e l'angelo - dipinto di Domenico Fetti
 Tobia e l'angelo - dipinto di Girolamo Savoldo